Марк Корнелий Цетег (Marcus Cornelius Cethegus) е име на:

 Марк Корнелий Цетег (консул 204 пр.н.е.)
 Марк Корнелий Цетег (консул 160 пр.н.е.)
 Марк Гавий Корнелий Цетег, консул 170 г.

Вижте също 
 Цетег